Гне́зно (; ; рус. дореф. Гнѣзно) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гнезненский повет. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 49 км². Население 70 083 человек (на 2006 год). Железнодорожный узел. В городе имеются предприятия швейной, пищевой, кожевенной промышленности.

История 
Гнезно является одним из старейших городов страны, его возникновение относят к концу VIII века. Археологические раскопки ведутся здесь с 1936 года. Были обнаружены культурные слои VIII—XIII веков с деревянно-земляными укреплениями, срубными домами с печами-каменками, мастерскими и хозяйственными постройками. Получено много материалов по истории культуры, ремесла и торговли древней Польши.

Около 940 года на горе Леха на месте существовавшего в VIII—IX веках центра отправления языческого культа славянского городища была построена укреплённая резиденция князей из рода Пястов.

В X веке Гнезно был столицей древнепольского государства, главным центром так называемого Пястовского пути, соединявшего места, связанные с началом образования древнепольского государства. Здесь начался процесс объединения славянских племен, завершенный князем Мешко I — первым исторически достоверным правителем Польши, основателем династии Пястов. Он также ввёл христианство в Польшу; первое польское архиепископство было образовано именно в Гнезно. В то время город являлся крупным ремесленным центром и вёл обширную торговлю с арабским Востоком, поддерживал постоянные торговые сношения с Киевом.

С 1000 года Гнезно — кафедральный город архиепископства, место коронации (до XIV века) польских королей. В 1000 году в Гнезно состоялась встреча Болеслава Храброго и императора Оттона III, на которой был решён вопрос самостоятельности нового государства и впоследствии принятия Болеславом королевского титула.

С городом Гнезно тесно связана личность св. Войцеха (Адальберта) — епископа, миссионера и мученика, который является покровителем города.

С 1793 года Гнезно входил в состав Пруссии (кроме периода 1807—1815, когда принадлежал к Варшавскому герцогству).

С 1918 город находится в составе Польши.

Освобождён Красной армией от немецкой оккупации 21 января 1945 года во время Варшавско-Познанской наступательной операции. В 1948 году на кладбище, где похоронены 411 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении Гнезно, был воздвигнут обелиск.

Архитектурные памятники 
Готические костёлы — Девы Марии (около 1342—1415); от дороманского костёла X века и романского костёла XI века сохранились керамические плитки пола, до 1038 года, и знаменитые «Гнезненские врата», бронза, около 1170 года; готические, ренессансные и барочные капеллы и надгробия, в том числе надгробие З. Олесьницкого, мрамор, 1495, скульптор Файт Штосс), св. Яна (XIV в., фрески 1340—60); костёл и монастырь францисканцев (XIII в., перестроен в XVII—XVIII вв.).

Экономика 
В Гнезно насчитывается около пятидесяти крупных предприятий и промышленных предприятий; небольшая группа также являются малыми предприятиями. Основными хозяйствующими субъектами города являются такие предприятия, как: NB Polska — VELUX — производитель фурнитуры и кровельных окон, Panasonic Energy Poland S.A. — крупнейший в Европе и единственный производитель цинковых углеродных батарей в Польше.

Известные уроженцы 
 Витольд Хенсель (польск. Witold Hensel) (29 марта 1917 года, Гнезно — 22 ноября 2008 года, Варшава) — польский археолог, медиевист, профессор, хабилитированный доктор (доктор наук), действительный член Польской академии наук, депутат Сейма Польской Народной Республики 9 созыва

Города-побратимы 
 : Сергиев Посад (с 2007 года)
 : Умань
 : Вендам

Галерея

Примечания

Литература 
 Gniezno w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk, red. J. Kostrzewskiego, Poznań, 1939;
 Hensel W., Najdawniejsze stolice Polski. Gniezno. Kruszwica. Poznań, Warszawa, 1960.

Ссылки 
 Официальная страница города
 Гнезно — путеводитель Евгения Крушельницкого
 Гнезно в журнале Окружающий мир

Бывшие столицы
Города Великопольского воеводства
Всемирное наследие в Польше
Города,_основанные_в_VIII_веке
Повятовые центры Великопольского воеводства
Бывшие города на правах повета